Dimorfie verwijst in het algemeen naar iets dat in twee (= di) vormen (=morf) kan voorkomen.

Speciale vormen van dimorfie zijn:
 Seksuele dimorfie, het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort en kan ook optreden bij planten, zoals bij sommige varens
 Seizoensdimorfie bij bepaalde dieren, waaronder vlindersoorten zoals het landkaartje
 Bladdimorfie, het verschijnsel dat planten twee typen bladeren hebben

Zie ook 
 Polymorfisme (doorverwijspagina)